Rotrou est un toponyme et un patronyme français qui peut faire référence à :

Toponyme  
 Nogent-le-Rotrou, une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir ;
 Montfort-le-Rotrou, une ancienne commune française située dans le département de la Sarthe, qui a fusionné en 1986 avec l’ancienne commune de Pont-de-Gennes pour former la commune Montfort-le-Gesnois dans la Sarthe.

Anthroponyme 
Au Moyen-âge, Rotrou était un prénom, qui est devenu plus tard un patronyme.
 Famille de Rotrou, famille noble française originaire du Perche :
 Rotrou I (960-996), comte de Nogent 
 Rotrou de Warwick (1009-1183), évêque d'Évreux puis archevêque de Rouen, lié à la famille de Rotrou ;
 Rotrou II du Perche (ca. 1020-1080), seigneur de Mortagne-au-Perche, de Nogent-le-Rotrou, et vicomte de Châteaudun
 Rotrou III du Perche (1100-1144), comte du Perche ;
 Rotrou IV (1144-1191), comte du Perche ;
 Jean de Rotrou (1609-1650), dramaturge et poète français ;
 Pierre de Rotrou (1615-1702), frère du précédent, noble français ;

Odonyme 
 Rue Rotrou, voie située dans le quartier de l'Odéon du  de Paris, en France.